Op de US Open 2002 speelden de mannen  in het dubbelspel van 26 augustus tot en met 8 september. De als derde geplaatste Indiër Mahesh Bhupathi en Wit-Rus Maks Mirni wonnen het toernooi door in de finale de als elfde geplaatste Tsjechen Jiří Novák en Radek Štěpánek met 6-3, 3-6, 6-4 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2002